La Coppa del Mondo di rugby a 7 2001 si è disputata nel mese di gennaio a Mar del Plata, Argentina, e rappresentò il primo principale evento di rugby tenutosi in Sudamerica. In finale la Nuova Zelanda si impose contro l'Australia, che in semifinale eliminò a sua volta i campioni uscenti delle Figi sconfiggendoli 22-14, col punteggio di 31-12.

Questo fu il mondiale di Jonah Lomu, subentrato al capitano neozelandese Eric Rush che fu costretto a tornare ad Auckland dopo essersi rotto una gamba contro l'Inghilterra nella fase a gironi. Lomu segnò anche tre delle cinque mete realizzate dalla Nuova Zelanda in finale.

Squadre partecipanti
Per la prima volta si sono qualificate automaticamente le otto squadre giunte ai quarti di finale nella precedente edizione, oltre al Paese organizzatore. Le restanti quindici squadre sono state invece determinate dopo una serie di tornei di qualificazione che hanno coinvolto un numero record di 91 nazioni.

Risultati

Fase a gironi
Le prime due classificate si qualificano par la fase ad eliminazione diretta per la Melrose Cup, la terza e la quarta accedono al plate, la quinta e la sesta si qualificano per il bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Note

 2001
Rugby a 7 in Argentina
Competizioni sportive in Argentina